Amerikai Egyesült Államok
 Sumner (Florida)
 Sumner (Georgia)
 Sumner (Illinois)
 Sumner (Iowa)
 Sumner (Maine)
 Sumner (Mississippi)
 Sumner (Missouri)
 Sumner (Nebraska)
 Sumner (Oregon)
 Sumner (Portland, Oregon)
 Sumner (Texas)
 Sumner (Washington)
 Sumner megye (egyértelműsítő lap)

 Ausztrália
 Sumner (Queensland)

 Új-Zéland
 Sumner (Christchurch)